Ляховцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ляховцы — агрогородок в Малоритском районе Брестской области.
 Ляховцы — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Ляховцы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Украина 
 Ляховцы — село в Ужгородском районе Закарпатской области.
 Ляховцы — до 1946 г. название села Глиновцы в Андрушёвском районе Житомирской области.
Ляховцы — до 1946 г. название села Подгорье в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.
Ляховцы — до 1946 г. название поселка Белогорье в Белогорском районе Хмельницкой области.